Władza

 Władza (powieść)
 Władza (film 1968)
 Władza (film 2013)
 Władza – singiel polskiego zespołu Closterkeller z jego albumu, Cyan